

Sciences et techniques

Biologie 
 « L'espèce humaine » désigne Homo sapiens, l'homme moderne.
 « Les espèces humaines » désigne l'ensemble des espèces du genre Homo, toutes éteintes sauf Homo sapiens.

Culture et société

Littérature 
 L'Espèce humaine est une œuvre de Robert Antelme relatant son expérience comme déporté des camps de concentration nazis, publiée en 1947.